Krzywda (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Łukowski
 Krzywda (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Kaliski
 Krzywda (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Łukowski
 Krzywda (Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Kartuski
 Krzywda (powiat Białobrzeski), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Białobrzeski
 Krzywda (powiat Garwoliński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Garwoliński
 Krzywda (powiat Zwoleński), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in het district Zwoleński